Agastrophus är ett släkte av mångfotingar. Agastrophus ingår i familjen Glyphiulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Agastrophus